Chmielewo (gromada w powiecie łomżyńskim)
 Chmielewo (gromada w powiecie piskim)
 Chmielewo k/Nasielska (powiat pułtuski)
 Chmielewo k/Pułtuska (powiat pułtuski)
 Chmielewo Wielkie (gromada) (powiat mławski)